Det här är en lista över herrsingelsegrare i US Open i tennis.

Lista

Externa länkar

US Opens officiella webbplats

US Open i tennis
US Open herrsingelsegrare